Barfly puede tener varios significados:

 El sobrenombre del escritor estadounidense Charles Bukowski.

 La película Barfly, de Barbet Schroeder (o El Borracho), escrita por Bukowski, y semi-autobiográfica.

 Barfly, un álbum del grupo de ska Buck-O-Nine, inspirado en la película. 

 Mr.Barfly, una canción del grupo de rock Dogs D'amour, perteneciente a su álbum More Unchartered Heights of Disgrace, inspirada por la personalidad de Bukowski y por el film.

 El Borracho, canción de la banda Radio Tanketa, perteneciente a su álbum Expansión Kumbia.